Zue ist der Familienname von:
 Victor Zue, Informatiker

ZUE ist die Abkürzung für:
 Zentrale Unterbringungseinrichtung

Abkürzung